Die Abkürzung LIU steht für:

 Long Island University
 Lebanese International University
 Universität Linköping (Linköpings universitet)

LIU